Le Windy City Open masculin 2018 est l'édition 2018 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à Chicago du  au . Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée.

Le  mondial Grégory Gaultier est absent par suite d'une blessure subie au Tournament of Champions.

Les demi-finales sont intégralement égyptiennes, constituant une réplique du championnat d’Égypte quelques semaines plus tôt, et la finale est une revanche des championnats du monde opposant les deux frères El Shorbagy.

C'est l’aîné Mohamed El Shorbagy qui s'impose face à son cadet Marwan El Shorbagy.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de , dotation record identique au tableau féminin. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open féminin 2018
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 
 

Masculin 2018
Sport à Chicago en 2018
Sport aux États-Unis en février 2018
PSA World Series 2018